Stanisław Cieślik – działacz niepodległościowy, 27 czerwca 1938 odznaczony Krzyżem Niepodległości z Mieczami
 Stanisław Cieślik – działacz niepodległościowy, pośmiertnie odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Stanisław Cieślik (1893–1940) – major intendent Wojska Polskiego, zamordowany w Charkowie
 Stanisław Cieślik (1894–1918) – sierżant sztabowy Legionów Polskich, odznaczony pośmiertnie Orderem Virtuti Militari, Krzyżem Niepodległości i Krzyżem Walecznych (dwukrotnie)
 Stanisław Cieślik (1918–1944) – plutonowy radiooperator Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii, odznaczony Krzyżem Walecznych (trzykrotnie)
 Stanisław Cieślik (1932–1997) – działacz partyjny i państwowy, poseł na Sejm PRL VII i VIII kadencji

Uwagi

Przypisy